Greene Township est le nom de plusieurs lieux aux États-Unis : 
 Greene Township (Missouri) ;
 Greene Township (comté d'Iowa, Iowa) ;
 Greene Township (comté d'Érié, Pennsylvanie) ;
 Greene Township (comté de Beaver, Pennsylvanie) ;
 Greene Township (comté de Clinton, Pennsylvanie) ;
 Greene Township (comté de Franklin, Pennsylvanie) ;
 Greene Township (comté de Greene, Pennsylvanie) ;
 Greene Township (comté de Mercer, Illinois) ;
 Greene Township (comté de Woodford, Illinois).

Greene